

Persone
 Krisztián Tiber (1972) – ex calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Elliot Tiber (1935-2016) – artista, sceneggiatore e scrittore statunitense

Altro
 Tiber Film – casa cinematografica italiana attiva all'epoca del cinema muto

Pagine correlate
Tiberi
Tiberio (disambigua)